Avison ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Avison (1709–1770), englischer Komponist
 David Avison (* 1946), Informatiker
 Margaret Avison (1918–2007), kanadische Dichterin